Иосиф VI:
 Иосиф VI Аудо (1790—1878) — архиепископ Багдадский и патриарх Вавилона Халдейского Халдейской католической церкви с 26 декабря 1847 года по 14 марта 1878 год. 
 Иосиф VI Эммануэль II Томас (1852—1947) — архиепископ багдадский и патриарх Вавилона Халдейского Халдейской католической церкви с 9 июля 1900 года по 21 июля 1947 года.
 См. также